Гря́зи — многозначный термин.

Топоним

Белоруссия 
 Грязи — упразднённый хутор в Подсвильском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Грязи — хутор в Псуевском сельсовете Глубокского района Витебской области.

Россия 
 Грязи — нежилое село в Улётовском районе Забайкальского края.
 Грязи — город, центр Грязинского района Липецкой области.
 Грязи — село, ныне в черте города Грязи.
 Грязи — деревня в Можайском районе Московской области.
 Грязи — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Грязи — аэродром Аэроклуба РОСТО «Липецк-Грязи-2».
 Грязи-Волгоградские — железнодорожная станция в Липецкой области.
 Грязи-Воронежские — железнодорожная станция в Липецкой области.
 Грязи-Орловские — железнодорожная станция в Липецкой области.

Другие значения 
 Лечебные грязи

См. также 
 Грязин
 
 
 
 Грязно
 
 Грязовец
 Грязиновский